Phad est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 α Columbae ;
 γ Ursae Majoris, plus connue sous le nom traditionnel de ''Phecda'´

Phad (peinture) : École de peinture en Inde, Rajastan

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire